Norsen kan avse: 
Norsen – bestämd form av fisken Nors
Norsen – skolbyggnad i Helsingfors, byggd år 1880, se Unionsgatan 2
Norsen – före detta pojklyceum (1864-1974) och samlyceum (1974-1977) i Helsingfors 1864–1977, se Svenska normallyceum
Norsen – före detta gymnasium i Helsingfors 1977-2015, se Gymnasiet Svenska normallyceum
Norsen – smeknamn på Ottelinska gymnasiet, namet på Gymnasiet Svenska normallyceum 1977-1982
Norsen – före detta högstadium i Helsingfors 1977-2015, se Högstadieskolan Svenska normallyceum
 Grundskolan Norsen – grundskola med flera enheter som omfattar åk 1-9 i Helsingfors, 2015-